L'International Computer Games Association (ICGA), créée sous le nom International Computer Chess Association (ICCA) en 1977, est une association de développeurs de programmes d'échecs
 L'Imperial Continental Gas Association (ICGA) est une société constituée en 1824, en Angleterre, par Sir Moses Montefiore pour établir les services de gaz dans les pays européens.